Кітцінґен (район) () — район в Німеччині, у складі округу Нижня Франконія федеральної землі Баварія.
 Кітцінґен () — місто Німеччини, в адміністративному округу Нижня Франконія, землі Баварія.